La Coupe du Monténégro de basket-ball est une compétition de basket-ball organisée annuellement par la Fédération du Monténégro de basket-ball.

Historique

Palmarès

Bilan par club

Liens externes 

Monténégro
Coupe Monténégro
Compétition fondée en 2007